Dieter Thoma può riferirsi a:

 Dieter Thoma (1881-1942) – fisico tedesco
 Dieter Thoma (1927) – giornalista tedesco
 Dieter Thoma (1969) – sciatore tedesco